Der Begriff virtuelle Masse wird in folgenden Zusammenhängen verwendet:

 In der Elektronik für die Bezeichnung Virtuelle Masse (Elektronik).
 In der Physik als alternative Bezeichnung für virtuelle Teilchen.
 In der Strömungslehre als alternative Bezeichnung für Added Mass